Samsung SGH-E630 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація:телефон, стандартна батарея, зарядний пристрій, внешний модуль громкой связи, інструкція

Схожі моделі 
 Samsung SGH-E350
 Innostream INNO 55
 Siemens ME75
 Nokia 6822
 Samsung SGH-D410

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

E
Мобільні телефони, представлені в 2004 році
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем